Aldo Ducci (1923-1954) – politico italiano e più volte sindaco di Arezzo.
 Brunetto Bucciarelli-Ducci (1914-1994) – politico, magistrato e accademico italiano. 
 Edda Ducci (1929-2007) – filosofa italiana.
 Enrico Ducci (1864-1940) – matematico italiano.
 Gino Ducci (1872-1962) – militare e politico italiano.
 Leila Ducci (1925-2014)- attrice italiana.
 Luigi Ducci (1896-1988) – politico italiano. 
 Roberto Ducci (1914-1985) – diplomatico, scrittore e giornalista italiano.
 Teo Ducci (1913-2002) – superstite di Auschwitz e Mauthausen, membro dell'Associazione Nazionale ex Deportati Politici.